post (dienst), postdienst of postwezen, de manier waarop de post werd en wordt uitgevoerd
Poststuk, bijvoorbeeld een brief of briefkaart
 Postbedrijf, een bedrijf dat post verzamelt, vervoert en bezorgt, bijv.
 Bpost, vroeger De Post, het Belgische postbedrijf
 PostNL, het Nederlandse postbedrijf, de opvolger van TNT Post, TPG Post en PTT (Post)
 Sandd
 de Britse Royal Mail
 DHL
E-mail of elektronische post, het versturen van digitale boodschappen
een artikel geplaatst op een weblog of internetforum
een (deur)post, zie Stijl (bouw)
Post (album), het tweede studioalbum van de IJslandse zangeres Björk
Post (België), een plaats in de Belgische gemeente Attert
Post (Texas), een plaats in de Verenigde Staten
Journaalpost, een post bij dubbel boekhouden
Stelpost, een post opgenomen in een begroting hoewel de werkelijke kosten nog niet exact bekend zijn
Post (motorfiets), een Nederlands historisch scootermerk
Post (route), een pass route in American football
Post (soefisme), een zitplaats voor een soefistische sjeik
Post (televisieprogramma), kinderprogramma met Birgit Ganzert
Wachtpost, een plaats waarvandaan iets in de gaten gehouden moet worden

Power-on self-test, een term in de computertechniek

Personen met de achternaam Post
Anna Post (1922-2023), Oud-directrice "Huis te Lande" te Rijswijk en Nederlandse honderdplusser
Elisabeth Maria Post (1755-1812), Nederlands dichteres en schrijfster
Emil Leon Post (1897-1954), Pools-Amerikaans logicus en wiskundige
Johannes Post (1906-1944), Nederlands verzetsstrijder
Lennart von Post (1884-1951), Zweeds geoloog
Mance Post (1925-2013), Nederlands illustrator
Marinus Post (1902-1944), Nederlands verzetsstrijder
Niels Post (1972), Nederlands kunstenaar
Peter Post (wielrenner) (1933-2011), Nederlands wielrenner en ploegleider
Peter Post (acteur) (1971), Nederlands filmacteur
Pieter Post (architect) (1608-1669), Nederlands kunstschilder en architect
Reinier Post (1895-1968), Nederlands priester en hoogleraar
Vrank Post (1965), schrijver

Zie ook 
Lijst van Nederlandse prefixen voor het voorvoegsel post-